9-й Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 18 по 25 октября 1975 года в четырёх городах Югославии с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории и в третий раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Югославия — страна-организатор;
 СССР, Чехословакия, Румыния, ГДР, Венгрия, Польша — по итогам чемпионата Европы 1971 года;
 Болгария, Италия, Франция, Нидерланды, Бельгия — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд-финалистов между собой на первом этапе. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Скопье 

 18 октября: Югославия — Италия 3:1 (12:15, 15:3, 15:10, 15:12); Польша — Венгрия 3:0 (15:7, 15:12, 15:7).
 19 октября: Югославия — Венгрия 3:1 (15:3, 11:15, 15:10, 15:7); Польша — Италия 3:0 (15:3, 15:7, 15:13).
 20 октября: Польша — Югославия 3:0 (15:7, 15:8, 15:8); Италия — Венгрия 3:0 (16:14, 17:15, 15:5).

Группа В 
Суботица 

 18 октября: ГДР — Франция 3:0 (15:3, 15:11, 15:4); СССР — Болгария 3:1 (8:15, 15:8, 15:7, 15:10).
 19 октября: СССР — Франция 3:0 (15:4, 15:10, 15:7); Болгария — ГДР 3:1 (15:12, 15:17, 15:12, 15:7).
 20 октября: Болгария — Франция 3:0 (16:14, 15:11, 15:11); СССР — ГДР 3:0 (15:6, 15:12, 15:5).

Группа С 
Кралево 

 18 октября: Чехословакия — Бельгия 3:0 (15:8, 15:10, 15:7); Румыния — Нидерланды 3:2 (11:15, 16:18, 15:9, 15:1, 15:7).
 19 октября: Чехословакия — Румыния 3:2 (15:4, 11:15, 11:15, 15:11, 15:13); Нидерланды — Бельгия 3:2 (9:15, 15:7, 13:15, 16:14, 15:13).
 20 октября: Румыния — Бельгия 3:0 (15:2, 15:9, 15:7); Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:7, 15:0).

Классификационный раунд 
Белград 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 22 октября: Франция — Венгрия 3:2 (9:15, 8:15, 16:14, 15:12, 16:14); ГДР — Бельгия 3:0 (15:13, 15:3, 15:6); Нидерланды — Италия 3:0 (16:14, 15:7, 15:8).
 23 октября: Франция — Бельгия 3:2 (17:15, 15:8, 4:15, 11:15, 15:10); ГДР — Италия 3:0 (15:5, 15:4, 15:11); Нидерланды — Венгрия 3:2 (8:15, 13:15, 15:8, 15:7, 15:13).
 24 октября: Венгрия — Бельгия 3:1 (6:15, 15:13, 15:4, 15:11); Франция — Италия 3:1 (16:14, 11:15, 15:6, 15:11); ГДР — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:7, 15:13).
 25 октября: Франция — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:9, 15:7); ГДР — Венгрия 3:1 (15:4, 15:8, 13:15, 15:10); Италия — Бельгия 3:2 (9:15, 9:15, 15:11, 15:6, 16:14).

Финальный этап 
Белград 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 22 октября: СССР — Польша 3:0 (15:12, 15:10, 15:7); Югославия — Румыния 3:2 (11:15, 15:10, 15:13, 8:15, 15:9); Болгария — Чехословакия 3:0 (15:12, 15:8, 15:7).
 23 октября: Югославия — Чехословакия 3:2 (15:6, 11:15, 12:15, 15:9, 15:13); Польша — Болгария 3:2 (9:15, 15:5, 15:6, 9:15, 15:3); СССР — Румыния 3:0 (15:2, 15:8, 15:10).
 24 октября: Румыния — Болгария 3:0 (15:11, 15:10, 15:11); СССР — Югославия 3:2 (13:15, 7:15, 15:0, 15:5, 15:8); Польша — Чехословакия 3:1 (15:8, 15:6, 11:15, 15:8).
 25 октября: Югославия — Болгария 3:0 (16:14, 16:14, 17:15); Румыния — Польша 3:2 (13:15, 15:9, 6:15, 15:13, 15:12); СССР — Чехословакия 3:0 (15:8, 15:13, 15:3).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Юрий Старунский, Владимир Кондра, Ефим Чулак, Вячеслав Зайцев, Анатолий Полищук, Владимир Уланов, Владимир Чернышёв, Александр Савин, Вильяр Лоор, Владимир Дорохов, Александр Ермилов, Павел Селиванов. Главный тренер — Юрий Чесноков.

 : Рышард Босек, Веслав Чая, Веслав Гавловский, Станислав Иваняк, Збигнев Ясюкевич, Владислав Кустра, Збигнев Лубиевский, Лех Ласко, Мирослав Рыбачевский, Влодзимеж Садальский, Влодзимеж Стефаньский, Томаш Вуйтович. Тренер — Хуберт Ежи Вагнер.

  Югославия: Милош Грбич, Миодраг Гвозденович, Никола Матияшевич, Винко Добрич, Ласло Лукач, Александр Боричич, Владимир Богоевски, Владимир Бошняк, Ивица Елич, Слободан Лозанчич, Мирсад Элезович, Живоин Врачарич. Главный тренер — Лазар Грозданович.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1975 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Югославии
Октябрь 1975 года
Чемпионаты Европы в 1975 году
Спорт в Югославии в 1975 году
Международные соревнования по баскетболу в Югославии
Соревнования по волейболу в Югославии